Hendrik XV van Beieren, hertog van Neder-Beieren (1312-1333)
 Hendrik XV van Reuss-Untergreiz (1506-1572), heer van Reuss-Untergreiz (1535-1572), stamvader van Reuss oudere linie
 Hendrik XV van Reuss-Lobenstein (1674-1739), graaf van Reuss-Lobenstein (1710-1739)
 Hendrik XV Reuss zu Plauen, onderkoning van Lombardije-Venetië (1814-1815)